Диссидент:

 Диссидент — человек, отстаивающий взгляды, которые радикально расходятся с общепринятыми. 
 Диссидент — психологическая кинодрама молдавского кинорежиссёра Валерия Жереги.